Christiane Reimann (infermiera)
Theodor Reimann (allenatore)
 Nick Romeo Reimann (attore)
 Aribert Reimann (pianista e compositore)
 Willi Reimann (calciatore e allenatore)